Léo Castelli peut faire référence à : 
 Leo Castelli, né Leo Krauss (1907-1999), marchand d'art et galeriste américain.
 Léo Castelli, personnage de la série télévisée Plus belle la vie.

Homonymie de personnes